Trachbrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Trachbrodt (1848–1911), deutscher Sekretär
 Emil Trachbrodt (1852–1905), deutscher Buchhändler